ZWC – vecchio codice valutario ISO 4217 del Dollaro della Rhodesia (ora sostituito dal Dollaro zimbabwiano-ZWD), ex valuta della Rhodesia (ora Zimbabwe)